István Szalai ist der Name folgender Personen:

* István Szalai (Fußballspieler, 1945) (1945–2018), ungarischer Fußballspieler
 István Szalai (Fußballspieler, 1953) (* 1953), ungarischer Fußballspieler
 István Szalai (Sportschütze), ungarischer Sportschütze
 István Szalai (Leichtathlet) (* 1962), ungarischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 István Szalay